Murowani Kuryliwzi (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajon im Südwesten der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 5900 Einwohnern (2019).

Lage 
Murowani Kuryliwzi liegt am Schwan (), einem 48 Kilometer langen Nebenfluss des Dnister 105 km südwestlich vom Oblastzentrum Winnyzja.

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 1493 erstmals schriftlich erwähnt und bekam im Jahre 1956 den Status einer Siedlung städtischen Typs verliehen.

Im Jahr 1939 waren ein Viertel der etwa 4000 Einwohner Juden. Ihre jiddische Volksschule war schon in den Dreißiger Jahren geschlossen worden. Nach der deutschen Eroberung 1941 stand die Kleinstadt zunächst unter ungarischer Verwaltung, die die Übergriffe auf die Juden aus der ukrainischen Bevölkerung hinnahm. Im November 1941 wurde unter deutscher Verwaltung ein Zwangsghetto eingerichtet, in das auch Juden aus der Umgebung gepfercht wurden. Im August 1942 wurden 2300 Ghettoinsassen ermordet. Das Ghetto wurde im Oktober 1942 praktisch aufgelöst.

Rajon 
 Murowani Kuryliwzi ist Verwaltungssitz des Rajon Murowani Kuryliwzi im Südwesten der Oblast Winnyzja. Der Rajon hat eine Fläche von 890 km² und etwa 26.000 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 30 Einwohner pro km².

Im Ort geboren 
 Delfina Potocka (1807–1877), polnische Adlige, Freundin des Komponisten Frédéric Chopin sowie des Dichters Zygmunt Krasiński

Literatur 
 Murovannye Kurilovtsy, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem : Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 506

Weblinks 

 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine – Murowani Kuryliwzi

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ghetto
Ersterwähnung 1453